— японская компания, активная в сфере развлечений. Это так же агентство по поиску талантов (занимающееся поиском, воспитанием и продвижением артистов), и компания по производству видео- и аудиоконтента, и рекламное агентство. Кроме того, компания занимается издательской деятельностью, музыкальным программным обеспечением и патентным агентированием. Частный музей Amuse, расположенный в Асакуса, Токио, принадлежит компании. В нём представлены выставки укиё-э и текстиля.

История 
Компания Amuse inc была основана в 1978 году, когда она подписала контракт с рок-группой Southern All Stars. Вскоре после этого, в 1981 году, Amuse inc создала дочернюю компанию по производству и распространению фильмов Amuse Cinema City Inc. и выпустила фильм Morning Moon Wa Sozatsu Ni (в главной роли Син Кисида) в том же году, а затем Aiko 16 sai (1983). В 1983 году Amuse inc подписала контракт с актрисой Ясуко Томита. В следующем году Amuse inc открыла свой филиал в США.

Amuse Video Inc была создана в 1990 году как дочерняя компания по производству/продаже видеопрограмм группы Amuse inc. В 1995 году Amuse создала совместное предприятие с Bandai и открыла свой первый кинотеатр. В 2000 году Amuse inc открыла свой корейский филиал. 20 сентября 2001 года компания Amuse inc была зарегистрирована на бирже ценных бумаг в Осаке. Прокатный фильм «Пианист» получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 2002 года.

В 2004 году компания Amuse inc открыла интернет-магазины Ambra. В 2007 году она основала свой музыкальный лейбл Taishita в совместном предприятии с Victor Entertainment. В 2008 году группа инвестировала в Brussels Co. Ltd., компанию, которая занимается созданием бельгийских пивных баров. В 2009 году группа открыла дочернюю компанию Amuse Edutainment Inc. В 2012 году была создана компания Amuse Singapore. Amuse намеревалась дать вторую жизнь J-pop, продвигая группы Flumpool и WEAVER. В 2013 году она произвела и распространила фильм «Вечный ноль». В 2015 году была создана компания Amuse France inc.

В январе 2016 года компания Amuse установила партнёрские отношения с New Japan Pro-Wrestling, акции которой принадлежат Amuse inc. В США Amuse запустила J-Creation для развития связей между японскими и американскими производственными мощностями. В октябре 2018 года Amuse USA запустила Apocrypha: Легенда о Babymetal.

24 июня 2022 года Amuse Inc. объявила об основании новой компании Kulture Inc. и фонда, специализирующихся на Web3 и metaverse с целью создания следующего поколения развлечений. Kobametal, являющийся продюсером группы Babymetal был назначен директором Kulture Inc.

Артисты 

 Масахару Фукуяма
 Southern All Stars
 FLOW
 Flumpool
 Гэн Хосино
 Фудзиока Дин
 Cross Gene
 Каори Асо
 Дзюн Ёсинага
 Дзюнко Такеути
 Михо Исии
 Shit Kingz
 Николь Исида
 Масами Исихара
 Рэнка Исияма
 Юка Итая
 Ёси Итиге
 Эри Муракава
 Такафуми Имаи
 SIRO-A
 Рэй Ивата
 WEAVER
 Кори Фрэнкс R&B
 Go Ueki
 Дзури Уэно
 Кэнта Идзука
 Юдзиро Казама
 Руито Аояги
 Такуя Уэхара
 Соити Хирама
 Коуки Мизута
 Сёта Мацусима
 Рё Ёсидзава
 Дори Сакурада
 Сюхей Номура
 Кенто Каку
 Сёго Сакамото
 Даичи Канэко
 Казуки Исига
 Сёма Кай
 Коудай Мацуока
 Юта Косеки
 Такуя Мидзогути
 Кентаро Томита
 Масаки Ота
 Наюта Фукудзаки
 Каната Хосода
 Сюндзи Тагава
 Тайсукэ Ниихара
 Тайю Фудзивара
 Такуя Терада
 Кейсуке Уэда
 Кэйсукэ Ватанабэ
 Кацуми Хёдо
 Дзин Судзуки
 Рика Утикава
 Рёхэй Отани
 Юта Орисака
 Масахиро Ота
 Эми Даймацу
 Масару Омура
 Мэгуми Окада
 Айко Ямайдэ
 Ёси Окуяма
 Хисахиро Огура
 Perfume
 Sakura Gakuin
 Babymetal
 Mafumafu
 Begin
 Porno Graffitti
 Аканэ Саканоуэ
 Куруми Симидзу
 Юрико Ёситака
 Рииса Нака
 Кая Киёхара
 Юри Цунэмацу
 Аяка Миёси
 Эри Фукацу
 Frederic
 ЭДОГА САЛЛИВАН
 Анна Ямада
 Маю Хотта
 Айри Мацуи
 Алисса Яги
 Диос
 Асами Тано
 Хината Сато
 The Oral Cigarettes
 Юта Хираока
 Сакура Фудзивара
 NOA
 TEAM NACS (деловой альянс с CREATIVE OFFICE CUE.）
 Риэ Такахаси
 Тиаки Хоран
 Asterism
 Генри Обед
 Юи Мидзуно

Бывшие артисты Amuse Inc 
 Харума Миура
 One Ok Rock
 Такеру Сато
 Рюносуке Камики
 Кимито Тотани
 Сейсю Урагами
 Кинари Хирано
 Казунори Мимура
 Сёта Тагути
 Ито Наото
 Такуя Ёсимура
 Ю Такахаси
 Каору Масаки
 Сума Исихара

Прочие активы

Amuse Models 
Amuse Models является подразделением компании Amuse. Компания Amuse Models была основана в 2004 году, её детское подразделение иногда называют Amuse Kids.

В 2014 году Amuse объединилась с Will Corporation и основала модельное агентство, которое сейчас состоит в основном из подростков. Среди талантов, принадлежавших Amuse после слияния с Will Corporation — Дзюри Уэно и Юрико Ёситака.

Kulture Inc. 
Kulture Inc. — дочерняя компания Amuse. Kulture была создана в целях дальнейшего развития индустрии развлечений и как место для внедрения технологических тенденций, таких как Web3 и Metaverse, в существующий бизнес, а также для создания новых услуг и развития бизнеса.

Владение акциями 
 A-Sketch — совместное предприятие с KDDI
 Taishita Label Music — совместное предприятие с Victor Entertainment
 Amuse Soft Entertainment — объединилась с Amuse в 2015 году
 Amuse Quest
 Amuse Books — объединилась с Amuse в 2003 году
 Amuse Video — продано компании Toshiba
 Amuse Edutainment
 Geishin Creative Tokyo
 TOKYO FANTASY Inc.
 Ayers Inc. — merged with Amuse in 2015
 J-Feel
 Brussels Co., Ltd.
 Kirei Inc (U.S.A.)
 Amuse Korea
 Beijing Geishin Theatrical Art Production
 Geishin Creative Shanghai
 Live Viewing Japan

Примечания

Ссылки 
 

 
Компании Японии
Компании, основанные в 1978 году
Букинг-агентства
Рекламные агентства Японии
Компании, имеющие листинг акций на Токийской бирже
Медиакомпании по алфавиту